Чарльз () или Чак Даленбак () ― американско-канадский тубист и музыкальный педагог, бессменный участник брасс-квинтета Canadian Brass с момента основания ансамбля.

Биография 

Чарльз Даленбак родился в семье потомственных музыкантов немецко-швейцарского происхождения. Его детство прошло в городке Райнлендер в штате Висконсин. Первым педагогом Чака Даленбака стал отец музыканта, игравший на нескольких музыкальных инструментах и руководивший школьным оркестром. Вначале Даленбак учился играть на трубе, потом на тромбоне, и лишь после этого перешёл на тубу. Профессиональное музыкальное образование он получил в Истменовской школе музыки в Рочестере. Получив степень доктора философии в возрасте 25 лет, Даленбак переехал в Канаду и начал преподавать в Торонтском университете.

В 1970 году Чарльз Даленбак совместно с трубачом Стюартом Лафтоном и тромбонистом Юджином Уоттсом основал брасс-квинтет Canadian Brass, ставший впоследствии одним из наиболее известных медных духовых ансамблей мира. После ухода Юджина Уоттса в 2010 году, Даленбак является единственным участником этого коллектива, бессменно выступающим в составе ансамбля в течение уже более чем сорока лет, несмотря на ротацию остального состава музыкантов. Кроме того, он — президент звукозаписывающей компании Opening Day Entertainment Group, некоторые записи которой были награждены канадской национальной премией «Джуно».

Чарльз Даленбак проживает в Торонто со своей супругой Мэри Бет и двумя сыновьями.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чак Даленбак на сайте ансамбля Canadian Brass 
  

Тубисты по алфавиту
Тубисты США
Тубисты Канады
Академические музыканты США
Академические музыканты Канады
Выпускники Истменской школы музыки
Музыканты Канады XXI века